В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 1–6, 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Біллі Джин Кінг (фінал)
  Сью Баркер (чвертьфінал)
  Вірджинія Вейд (півфінал)

 Розмарі Казалс (чвертьфінал)
 Бетті Стеве (півфінал)
 Відсутня
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1978